Demon (englisch für Dämon) steht für:

 einen Hintergrundprozess auf Unix-Systemen, siehe Daemon
 das Jagdflugzeug McDonnell F3H Demon
 Demon (Band), britische Band
 Demon (Musiker) (* 1977), französischer Musiker
 der Originaltitel der Oper Der Dämon
 The Demon, eine Comicfigur
 Hawker Demon, ein britisches Jagdflugzeug
 eine Stadt in Ghana, siehe Demon (Ghana)
 der Name mehrerer Achterbahnen:
 Demon (California’s Great America) in California's Great America
 Demon (Kings Island) in Kings Island
 Demon (Six Flags Great America) in Six Flags Great America
 Demon in Wonderland Sydney, siehe Boomerang (Achterbahn)

Demon (altgriechisch, auch Daimon oder Daemon) steht für:
 Demon von Athen, ein antiker griechischer Historiker
 Demon (Priester), der Onkel des Demosthenes
 Demon (Rhetor), ein antiker griechischer Priester und Rhetor

Siehe auch:
 Daemon (Begriffsklärung)
 Daimon (Begriffsklärung)
 Damon (Begriffsklärung)
 Die Dämonen (Begriffsklärung)
 Dämon (Begriffsklärung)
 The Daemons (Begriffsklärung)